Cieki w Polsce
 Jagoda – struga, dopływ Sanu
 Jagódka – struga, dopływ Zalewu Wiślanego

Przypisy